Виктор Трофи́мов:
 Трофимов, Виктор Ерофеевич (1931—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Трофимов, Виктор Иванович (1938—2013) — советский мотогонщик, участник соревнований по спидвею. МСМК, чемпион СССР и Украины, финалист чемпионата мира.
 Трофимов, Виктор Фёдорович (1939—2011) — советский и российский художник.